Torrens (rzeka)
 Torrens (jezioro)
 City of West Torrens
 HMAS Torrens

Osoby o nazwisku Torrens
 Cristina Torrens Valero